Чи́жикова — женская форма русской фамилии Чижиков. 

 Известные носители 
 Чижикова, Людмила Николаевна (род. 1925) — советский и российский учёный, историк-этнограф, профессор (1989).
 Чижикова, Наталия Петровна (род. 1938) — доктор сельскохозяйственных наук, профессор.
 Чижикова, Тамара Викторовна (1937—2021) — специалист в области технологии мясных, молочных и рыбных продуктов, член-корреспондент РАН (2014).
 Чижикова, Татьяна Александровна — российский хореограф.